The Game:

 The Game — псевдонім американського репера Джейсона Террелла Тейлора. 
 The Game — одне з імен американського реслера Пола Левека. 
 The Game — альбом групи Queen. 
 The Game — альбом групи Dreams of Sanity. 
 The Game — альбом групи Sham 69. 
 «The Game» — пісня американської рок-групи Disturbed. 
 «Гра» () — психологічний трилер Девіда Фінчера
 The Game — психологічна гра, мета якої — уникати думати про саму гру.